Het ATP-toernooi van Cincinnati 2001 vond plaats van 6 tot en met 12 augustus in de Amerikaanse stad Cincinnati. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center. Vanwege sponsorcontracten was de officiële naam van het toernooi Western & Southern Financial Group Masters.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati